Александр Михайлович Богомолец (1850—1935) — представитель «черниговской» ветви литовско-русского рода Богомольцев герба «Помян». Земский врач, революционер-народник. Отец президента Академии Наук УССР Александра Александровича Богомольца.

Семья. Ранние годы 
Александр Михайлович Богомолец родился 25 августа 1850 года в городе Нежине Черниговской губернии. Был пятым ребенком в семье заседателя Нежинского уездного суда, титулярного советника Михаила Фёдоровича Богомольца (1812—1895). Всего в семье было три сына и три дочери. Семья Богомольцев была по тогдашним провинциальными меркам довольно зажиточной. Михаил Фёдорович совместно с тремя братьями владел наследственным имением в селе Коропье Остерского уезда Черниговской губернии с 10 душами крестьян и 470 десятинами земли.

Окончив гимназию, Александр Михайлович Богомолец поступил на медицинский факультет Киевского университета им. Св. Владимира, который закончил в 1874 году с отличием. В следующем году он женился на Софии Николаевне Присецкой (1856—1892), дворянке герба «Новина» — бывшей ученице Киевской Фундуклеевской женской гимназии.

Революционная деятельность 
К народническому движению Александр Михайлович Богомолец пришёл ещё в юношеские годы. Бунтарские настроения захватили ещё ранее его сестер — Елизавету и Анну. Учась в Петербурге, они участвовали в студенческих сходках, за что были высланы из столицы. В 1879 году Елизавета Богомолец была арестована и выслана как политически неблагонадёжная в Зеньковский уезд Полтавской губернии.

В 1878 году супруги Александр и София Богомольцы выехали на Кубань. Там, в станице Усть-Лабинск, Александр с помощью Софии занимался врачебной практикой. Чета Богомольцев также распространяла среди станичников политическую литературу. За молодыми врачами был установлен негласный полицейский надзор. В 1879 году они выехали в Харьков. В том же году София Богомолец по распоряжению харьковского генерал-губернатора была выслана из Харькова в Полтавскую губернию под негласный надзор как политически неблагонадёжная.

Александр Богомолец тем временем переехал в Киев и там участвовал в деятельности киевского революционного кружка. Вскоре в Киев переезжает София Богомолец и присоединяется к «Южно-Русскому рабочему союзу» — леворадикальной народнической организации.

Осенью 1880 года Александр Богомолец переправил брата своей жены, Ивана Присецкого, также революционера-народника (позднее — депутата первой Госдумы от партии кадетов), во Францию. Формально — якобы для лечения. На самом деле — чтобы скрыть его от российской полиции.

В феврале 1881 года в Париже Александр Богомолец узнал об аресте жены в Киеве. Он нелегально переправился в Российскую империю, через Гродненскую губернию в Нежин. Там и был арестован — прямо на улице в ночь на 13 января 1882 года.

Поскольку прямых доказательств участия Александра Богомольца в деятельности радикальных народнических союзов, исповедующих насильственные методы борьбы, следствие не нашло, он отбыл полуторагодичное тюремное заключение, а затем был отправлен по решению Киевского военно-окружного суда в трехлетнюю ссылку под наблюдением.

Софья Богомолец получила гораздо более строгий приговор — десять лет каторги в Забайкалье.

Ссылка. Полицейский надзор 

С 1883 года Александр Богомолец отбывает ссылку в Тобольске, затем в Акмолинске (Акмоллах, территория современного Казахстана). Там в январе 1884 года он получил разрешение заниматься врачебной практикой и подаёт ходатайство о своем переводе по месту жительства жены. Ходатайство отклоняется.

В феврале 1885 года Александр Богомолец переведен в Семипалатинск. В апреле 1886 года освобождён от гласного надзора и переведён под негласный с запретом проживания в столицах и в губерниях Киевской, Екатеринославской, Харьковской, Херсонской и Таврической.

С того времени и до 1890 года Александр Богомолец живёт в разных городах империи — в Твери, Гомеле, Тифлисе, Нижнем Новгороде. В Твери губернатор не позволял ему заниматься врачебной практикой. Направленное из Гомеля очередное ходатайство о разрешении свидания с женой в Сибири и об облегчении её судьбы в виду болезни (София на тот момент была больна туберкулёзом) было оставлено без удовлетворения.

В 1889 году Александр Михайлович Богомолец переезжает из Нижнего Новгорода в Полтаву, а через год — в Нежин. Там он, наконец, увидел сына Александра, который до этого жил в поместье Климово своего деда по матери, Николая Максимовича Присецкого. В 1891 году, после вмешательства писателя Льва Толстого, Александр Михайлович получает разрешение на свидание с женой и поездку к ней на каторгу на Нижнюю Кару.

Супруги получили право свидания два раза в неделю. Сын мог входить к матери в любое время. После смерти Софии Богомолец (23 января 1892 года) отец и сын Богомольцы вернулись в Нежин, заражённые туберкулёзом.

С 1895 года Александр Богомолец с сыном переезжают в Кишинёв, где живут у родного брата Александра Михайловича — Михаила Михайловича, акцизного чиновника, действительного статского советника. В Кишинёве он участвует в разработке санитарных и антиэпидемических мероприятий, противостоит местной властной и медицинской бюрократии. После отчисления из Кишинёвской гимназии Богомольца-младшего за вольнодумство, в 1899 году отец и сын возвращаются в Нежин.

Пока Саша Богомолец доучивался на последнем курсе 1-й Киевской мужской гимназии, Александр Михайлович служил земским врачом в Остерском, Нежинском и других уездах Черниговской губернии. На государственную службу Александра Михайловича приняли несмотря на то, что за ним сохранялся негласный надзор — который, впрочем, был снят 12 ноября 1902 года.

В связи с социальными волнениями 1905—1907 гг. по инициативе черниговского губернатора земским служащим Нежинского уезда было предложено подписать по установленному образцу расписку о непринадлежности к политическим организациям «противозаконного характера» (речь шла о социал-демократические партии и организации разного толка — от либеральных к радикальным). Однако Александр Михайлович Богомолец отказался это сделать.

Отец и сын Богомольцы 

Между Александром Михайловичем Богомольцем и его сыном всегда была теплая дружба. Богомолец-старший хорошо знал французский и немецкий языки, и помогал сыну переводить его работы перед стажировкой в Сорбонне, сверял переводы с оригиналом. В письмах к отцу Александр Александрович обсуждал с ним профессиональные проблемы, делился своими научными открытиями.

В 1910 году Александр Михайлович Богомолец переезжает в Одессу к сыну. На тот момент Александр Богомолец-младший работал приват-доцентом в Новороссийском университете. В Одессе Александр Михайлович работал вольнопрактикующим врачом.

В 1914 году Александр Михайлович Богомолец неожиданно решил поступить на историко-филологический факультет Московского университета. Был очень усердным слушателем и посещал все лекции. Однако уже осенью 1914 года начинает задумываться о том, чтобы оставить учебу. Сын советовал не бросать университет вовсе, а перевестись в свободные слушатели. Правда, в одном из писем Богомолец-младший признался, что «никогда не видел смысла» в стремлении папы получить филологическое образование. Однако готов был финансировать обучение отца.

Уже на склоне лет, в 1922 году Александр Михайлович отправился в путешествие по городам Украины. Об этом упоминается в одном из писем Александра Александровича Богомольца к нему. О деталях поездки не сообщается, но в том же письме Александр Александрович просит отца привезти книг на украинском языке и, по возможности, словарь.

Последние годы жизни Александр Михайлович Богомолец провел в Москве. Умер там же 11 февраля 1935 года.

См. также 
 Николай Федорович Богомолец
 Богомолец, Ольга Вадимовна
 Францишек Богомолец
 Петр-Тадеуш Богомолец
 Ромуальд Богомолец
 Анджей Богомолец
 Лев Константинович Богомолец

Источники 
 Государственный архив Черниговской области (ГАЧО). Ф. 127, оп. 14, д. 3494
 ГАЧО. Нежинський филиал. Ф. 101, оп. 21, д. 1907, л. 1-29; Ф. 386, оп. 5, д. 457, л. 1-7 (об.).
 Богомолец О. А. «Воспоминания об отце». — К., 1981.
 Ковальская Е. «Южно-Русский рабочий союз». 1880—1881. — М., 1926.
 Хурса В. «Славетні у гоголівському краї». — Полтава, 2009
 «Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года». — Краснодар, 1997.
 Мелехин В. В. Кубань в судьбе революционера-народника А. М. Богомольца // Теория и практика общественного развития. Краснодар. 2012. № 12. с. 324—326.

Ссылки 
 Официальный сайт Ольги Богомолец

Александр Михайлович
Революционеры Российской империи
Народничество
Медики Российской империи
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Земские врачи